Арка́дий Никола́евич Васи́льев: Васильев, Аркадий Николаевич (1909—1972) — русский советский писатель и сценарист.
 Васильев, Аркадий Николаевич (род. 1987) — российский легкоатлет, специалист по многоборьям.